Алексе́й Бори́сович Бруно́в (р. 10 августа 1950 в Ленинграде) — российский бард, исполнитель песен, журналист, радиоведущий.

Учился в Лесотехнической академии, Ленинградском горном институте (окончил геологоразведочный факультет, 1977) и Московском государственном университете (1989). Основные специальности — инженер-геолог, инженер-геофизик.

Выступает как сольно (с 1970), так и в составе дуэтов и ансамблей:
 Ансамбль Ленинградского политехнического института (1970—1972)
 Дуэт с Вячеславом Вахратимовым (1971—1980).
 Дуэт с Галиной Богдановской (1980—1988)
 Дуэт с Николаем Простаковым (1987—1993)
 Ансамбль «Арбатская шпана» (1990—1992, музыкальный руководитель) — лауреаты 3-го Всесоюзного фестиваля авторской песни в Киеве.

Примечания 

Выпускники МГУ